

Patronyme
Juan de Grijalva (1489-1527), conquistador et explorateur espagnol.
Hernando de Grijalva (mort en 1537), conquistador et explorateur espagnol.
Raul Grijalva (né en 1948), membre Démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis depuis 2003.

Fleuve
Le Río Grijalva, fleuve mexicain.